Okręty US Navy o nazwie R/V "Argo":
 Pierwszy Argo (ROV) był bezzałogowym pojazdem głębinowym rozwijanym przez Roberta Ballarda w Woods Hole Oceanographic Institute's Deep Submergence Laboratory.
 Drugi USS "Snatch" (ARS-27), okręt ratowniczy typu Diver, który wszedł do służby w US Navy w czasie II wojny światowej. Później przydzielony do Scripps Oceanographic Research Institute, gdzie nosił nieoficjalną nazwę R/V Argo.

Argo